Patronyme français d'origine polonaise, porté notamment par :
 Anne-Marie Gasztowtt, 1890 - 1975, femme de lettres.
 Jean Gasztowtt, 1802 - 1871, participant à l'insurrection polonaise de 1831, puis émigré polonais réfugié en France.
 Venceslas Gasztowtt (Wacław Jan Gasztowtt), 1844 - 1920, homme de lettres franco-polonais, et neveu de Jean Gasztowtt.

Homonymie
Homonymie de patronyme